Prvu A hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 1995./96. je osvojila ekipa "Rijeke".

Prva A liga 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1996/1997

Prva B liga

Jug 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1996/1997

Sjever

Ostale lige

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1996/1997, Zagreb, 1997.
  

1995-96